Piran, gradić u Sloveniji, na obali sjevernog Jadrana. 
 Općina Piran, općina u jugozapadnoj Sloveniji
 Piran (Kurdi), kurdsko pleme u sjevernom Iranu